

Patronymes 

 Armand Delsemme (1918-2017), astronome belge ; 
 Paul Delsemme (1913-2008), historien belge.

Autres 
 (2954) Delsemme, un astéroïde.